Clamecy puede referirse a: 

 Clamecy, comuna francesa situada en Aisne.
 Clamecy, comuna francesa situada en Nièvre.